Pterophorus ist

 eine Gattung der Schmetterlinge aus der Familie der Federmotten, siehe Federgeistchen (Gattung)
 eine sagenhafte Landschaft in der antiken Geographie, siehe Hyperborea